Михаил Алексеевич Титов (17 сентября 1804, Санкт-Петербург — , Павловск) — композитор-дилетант, сын А. Н. Титова, племянник С. Н. Титова, внук А. Ф. Турчанинова.

Биография 
Служил офицером в Преображенском полку.

Систематического музыкального образования не получал, хотя, в отличие от брата Н. А. Титова, учился теории композиции у Джулиани, автора «Introduction au code d’harmonique».

В 1830 году вышел в отставку и поселился в Павловске, где впоследствии скончался и был похоронен.

Композитор 
Музыкальные произведения написаны в 1820—1830-х годах.

Романсам М. А. Титова присущи сентиментальность, чувственная мелодика, изящная партия фортепиано. Некоторые из вокальных произведений близки к стилю жестокого романса. Известны:
 «Ах, в мире я один»
 «Зачем исчез прелестный сон?»
 «Не верьте мне…» 
 «Несчастный»
 «О, если б вы так любили»
 «Ожидание»
 «Ce que je veux…»
 «Quand deux flambeaux brulent ensemble».

М. А. Титовым написаны также несколько танцев для фортепиано, отличающиеся благородной изысканностью, меланхолическими настроениями раннего романтизма, пластичностью мелодики, утончённостью и грациозностью фактуры, что придаёт им своеобразное обаяние рафинированного искусства аристократических салонов.

В 1830 были опубликованы десять его романсов на русские и французские тексты, а также несколько танцев для фортепиано.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Музыканты Титовы на сайте «Бельканто»
 

Похороненные в Павловске